Конденсація — процес переходу газу або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення.
 Капілярна конденсація — скраплення пари в порах (капілярах) адсорбенту, спричинене тим, що пружність насиченої пари там нижча, ніж над плоскою поверхнею рідкої фази адсорбату.
 Конденсація — хімічна реакція сполучення кількох молекул органічних речовин, під час якої виділяється вода, аміак та ін. прості речовини.
 Альдольна конденсація
 конденсація Дікмана
 конденсація ацилоїнестерна
 конденсація бензоїнова
 конденсація Клайзена
 конденсація Клайзена—Шмідта
 конденсація Кневенагеля
 конденсація кротонова
 конденсація оксидативна
 Конденсація Бозе — Ейнштейна — явище накопичення бозонів у стані з мінімальною енергією, яке спостерігається за температур, нижчих за певну критичну.

Джерела 
  КОНДЕНСАЦІЯ  //